Сухорский — фамилия:

 Сухорский, Алексей Григорьевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 9 июня 1915 (посмертно).
 Сухорский, Михаил Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; 27 января 1907.

См. также 
 Сухарский
 Сухоруков